Manby ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Manby (1776–1850), englischer Ingenieur und Gründer der Horseley Iron Works
 George William Manby (1765–1854), englischer Erfinder

Manby bezeichnet:
 Manby (Schiff), das erste eiserne seegehende Dampfschiff
 Manby (Lincolnshire), Ort in Lincolnshire, England